En Pologne, Nowy Kamień peut désigner :

 Nowy Kamień est un village dans la voïvodie de Mazovie,
 Nowy Kamień est un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.